Чемпионат Люксембурга по футболу 1999/2000 — 86-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу. В турнире, проходившем с 17 августа 1999 года по 21 мая 2000 года приняли участие 12 клубов.

Клубы-участники

Первая стадия чемпионата

Вторая стадия чемпионата

Турнир за чемпионство

Турнир за выживание

Группа 1

Группа 2

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1999/2000
Люксембург
Люксембург
1999 год в Люксембурге
Спорт в Люксембурге в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000